Соли се може односити на:

 Соли (хемија), јонска једињења
 Соли (област), средњовековна област између доњих токова Дрине и Босне
 Соли (град), првобитни назив данашњег града Тузле